«MP3» — третій студійний альбом французького поп-співака Метта Покори. Реліз відбувся 24 березня 2008 року.

Список композицій

Чарти 
Тижневі чарти

Сертифікація та продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт M. Pokora

Альбоми M. Pokora
Англомовні музичні альбоми